Fresnes je lahko ime več francoskih krajev:
 Fresnes, kraj in občina v departmaju Aisne,
 Fresnes, kraj in občina v departmaju Côte-d'Or,
 Fresnes, kraj in občina v departmaju Loir-et-Cher,
 Fresnes, kraj in nekdanja občina v departmaju Somme, sedanji Fresnes-Mazancourt,
 Fresnes, kraj in nekdanja občina v departmaju Somme, sedanji Fresnes-Tilloloy,
 Fresnes, kraj in občina v departmaju Yonne,
 Fresnes, kraj in občina v departmaju Val-de-Marne.

Glej tudi 
Fresnes-au-Mont, kraj in občina v departmaju Meuse,
Fresnes-en-Saulnois, kraj in občina v departmaju Moselle,
Fresnes-en-Tardenois, kraj in občina v departmaju Aisne,
Fresnes-en-Woëvre, kraj in občina v departmaju Meuse,
Fresnes-lès-Montauban, kraj in občina v departmaju Pas-de-Calais,
Fresnes-Mazancourt, kraj in občina v departmaju Somme,
Fresnes-sur-Apance, kraj in občina v departmaju Haute-Marne,
Fresnes-sur-Escaut, kraj in občina v departmaju Nord,
Fresnes-sur-Marne, kraj in občina v departmaju Seine-et-Marne,
Fresnes-Tilloloy, kraj in občina v departmaju Somme,
Fresne, nekdanji kraj in občina v departmaju Somme, danes del Namponta,
Fresne, nekdanje ime občine Ecquevilly v departmaju Yvelines,
Fresne-Cauverville, kraj in občina v departmaju Eure,
Fresne-l'Archevêque, kraj in občina v departmaju Eure,
Fresne-Léguillon, kraj in občina v departmaju Oise,
Fresne-le-Plan, kraj in občina v departmaju Seine-Maritime,
Fresne-lès-Reims, kraj in občina v departmaju Marne,
Fresne-Saint-Mamès, kraj in občina v departmaju Haute-Saône,
Le Fresne, nekdanji kraj in občina v departmaju Aisne, danes del Camelina,
Le Fresne, kraj in občina v departmaju Eure,
Le Fresne, kraj in občina v departmaju Marne,
Le Fresne-Camilly, kraj in občina v departmaju Calvados,
Le Fresne-Poret, kraj in občina v departmaju Manche,
Le Fresne-sur-Loire, kraj in občina v departmaju Loire-Atlantique,
Fresné-la-Mère, kraj in občina v departmaju Calvados.